Royal Uccle Sport was een Belgische voetbalclub uit Ukkel bij Brussel. De club had blauw-wit als clubkleuren en was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 15. De ploeg speelde in het Merlo-stadion. De oude club was in 1901 opgericht, maar het stamnummer werd in 1990 geschrapt toen de club in een fusie opging in Royal Uccle Leopold FC. De club in zijn geschiedenis in totaal vier seizoenen in Eerste Klasse gespeeld, maar was daarna in de provinciale reeksen verdwenen.

Geschiedenis
In 1901 werd Uccle Sport (Ukkel Sport) opgericht, dat in 1905 lid werd van de UBSSA. De club zou later stamnummer 15 toegekend krijgen. De ploeg trad vanaf 1909 aan in de Tweede Klasse. In 1911 verdween de club daar even uit, maar in 1912 keerde hij terug. Het volgende seizoen, 1913/14 won het team deze afdeling en kon zo promoveren. De competities werden echter onderbroken door de Eerste Wereldoorlog, en pas in 1919 kon men voor het eerst aantreden in de hoogste nationale voetbalafdeling, de Ere-afdeling. In het tweede seizoen eindigde Ukkel echter laatste en degradeerde terug. Dat seizoen in Tweede (1921/22) speelde Ukkel kampioen, en kon zo in 1922/23 nog even terug naar de Ereafdeling, maar daar zou het opnieuw laatste worden en degraderen. In 1926 kreeg de club bij z'n 25-jarig bestaan de koninklijke titel en werd Royal Uccle Sport.

Tot na de Tweede Wereldoorlog zou Ukkel in Tweede Klasse blijven hangen. In 1947 pakte de club daar eindelijk nog eens de titel en promoveerde naar de Eerste Klasse, maar het bleef bij dit ene seizoen, dat het laatste seizoen ooit worden op het hoogste niveau. De ploeg werd voorlaatste en degradeerde na opnieuw. De club zou de volgende decennia volledig wegzakken. In 1951/52 eindigde Ukkel halverwege de rangschikking, als 9de van 16 teams, maar degradeerde toch even naar de Derde Klasse door competitiehervormingen. Na één seizoen nam de club echter haar plaats op het tweede niveau weer in, tot men in 1958 laatste werd, en nu ook definitief uit Tweede Klasse verdween. In 1965 werd men ook in de Derde Klasse laatste, in 1972 zakte men weg uit Vierde Klasse naar de provinciale reeksen.

In 1990 fusioneerde de club, die naar Derde Provinciale degradeerde, uiteindelijk met Royal Léopold FC d'Uccle (het vroeger Léopold Club). De nieuwe fusieclub speelde als Royal Uccle Léopold FC verder met stamnummer 5 van Léopold Club, stamnummer 15 verdween.

Resultaten 

Uccle
Sport in Ukkel